DEC steht für:

 „DEC-Type“-Westernstecker, siehe RJ-Steckverbindung
 Desiccative and Evaporative Cooling, Kühlung durch Trocknung und Verdunstung
 Dezember (englisch december), Monat
 Diethylcarbonat, chemische Verbindung, siehe Kohlensäurediethylester
 Digital Equipment Corporation, US-amerikanisches Unternehmen
 Diplôme d'études collégiales, Abschluss der kanadischen Bildungseinrichtung Collège d’enseignement général et professionnel
 Dongfang Electric Corporation, chinesisches Unternehmen
 Flughafen Decatur (Illinois) (IATA-Code)
 Saarland (NUTS-1-Regionenkürzel), deutsches Bundesland

Dec ist der Familienname folgender Personen:

 Ignacy Dec (* 1944), polnischer Priester, Bischof von Świdnica

Siehe auch:
 Deck
 DEG 
 DEK 

DEC